Elesznica – rzeka w Bułgarii, dopływ Batulijskiej reki
 Elesznica – rzeka w Bułgarii, dopływ Golamej Kamczii
 Elesznica – rzeka w Bułgarii, dopływ Kamczii
 Elesznica – rzeka w Bułgarii, dopływ Lesnowskiej reki
 Elesznica – rzeka w Bułgarii, dopływ Strumy
 Elesznica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Elesznica – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim